Україна брала участь на літніх Паралімпійських іграх 2012 у Лондоні, Велика Британія, що проходили з 29 серпня по 9 вересня 2012 року.

Медалісти 

| width=95% align=left valign=top |

* У п'ятницю (31 серпня — Прим. ред.) Марія Помазан виборола золото в метанні диску, срібло та бронзу присудили китаянкам Цин У та Цюнюй Бао відповідно.
Однак вже після нагородження організатори перерахували результати змагань і вивели на перше місце китайську спортсменку, а нагороду українці замінили на срібну.
…Національний комітет спорту інвалідів повідомляє, що Україні вдалося повернути золоту медаль в метанні диску Марії Помазан, яку забрали через допущені під час підрахунку результатів помилки. … Як сказано у повідомленні [Національного] комітету [спорту інвалідів], Міжнародний паралімпійський комітет вирішив присудити дві золоті медалі: одну українці Марії Помазан, а іншу — китаянці Цин У.

На офіційному сайті Паралімпіади відповідних повідомлень немає, натомість сказано, що золото перебуває у китаянки, срібло — у українки, а бронза — у спортсменки з Австралії. Представник Міжнародного паралімпійського комітету Крейг Спенс сказав ВВС Україна: 
Тобто це рішення не вплине на позицію України у таблиці медалей. Втім, як розповів ВВС Україна президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич, упродовж неділі МПК п'ять разів переглядав своє рішення про золоту медаль Марії Помазан у метанні диска.
Врешті-решт було вирішено провести нову церемонію в понеділок (3 вересня — Прим. ред.) уранці, нагородивши українську паралімпійку срібною медаллю. За словами пана Сушкевича, «деморалізована» Марія не прийшла на церемонію.

| width="25%" align="left" valign="top" |

Учасники 
Україну на Іграх представляють 155 спортсменів у 12 видах спорту:

| width="50%" align="left" valign="top" |

| width="50%" align="right" valign="top" |

|}

Академічне веслування

Велоспорт

Шосе

Трек

Волейбол сидячи 

* Ілону Юдіну визнано найкращим блокатором жіночого волейбольного турніру.

Дзюдо 

Чоловіки

Жінки

Легка атлетика 

Трекові дисципліни
Чоловіки

Жінки

Технічні дисципліни

Жінки

Настільний теніс

Пауерліфтинг

Плавання 

Використовується час GMT+02:00 (київський час)
Чоловіки

Жінки

Стрільба

Стрільба з лука

Фехтування на візках

Футбол (7 x 7) 

Групова стадія

Використовується час GMT+02:00 (київський час), формат дати: дд-мм-рррр

Раунд плей-оф
Півфінал

Матч за золото

Див. також 

 Україна на літніх Олімпійських іграх 2012

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка України на літніх Паралімпійських іграх 2012 у Лондоні 

Країни на літніх Паралімпійських іграх 2012
2012
2012 в українському спорті